Cunaxidae  — семейство хищных клещей из надотряда Acariformes. Более 300 видов. Встречаются всесветно. Длина тела 0,35—0,5 мм. Свободноживущие клещи с мягкими покровами. Гипостомом сильно удлинённый, гнатосома коническая. Ноги бегательные, стройные. Педипальпы изогнутые, крупные, состоят из 3—5 члеников. На проподосоме развиты 2 пары тактильных щетинок (медиальные и латеральные) и 2 пары трихоботриальных сенсилл. Цикл развития включает яйцо, личиночную, 3 нимфальные стадии и взрослую. Хищники, питаются другими клещами и мелкими насекомыми.

Систематика 
27 родов, более 300 видов. Крупнейший род Cunaxa включает около 50 видов. Для бывшего СССР указывалось 15 видов семейства.
Bonziinae den Heyer, 1978
Bonzia Oudemans, 1927
Parabonzia Smiley, 1975 (= Cunabdella den Heyer, 1975)
Coleoscirinae den Heyer , 1979
Coleobonzia den Heyer & de Castro, 2008
Coleoscirus Berlese, 1916 (= Lapicunaxa Tseng, 1980 & Pseudocunaxa Smiley, 1975)
Neoscirula den Heyer, 1977
Pseudobonzia Smiley, 1975
Scutascirus den Heyer, 1976
Cunaxinae Thor, 1902
Allocunaxa den Heyer & de Castro, 2008
Armascirus den Heyer, 1978 s(=Indocunaxa Gupta & Ghosh, 1980)
Cunaxa von Heyden, 1826 (= Scirus Hermann, 1804 & Rubroscirus den Heyer, 1979)
Cunaxatricha de Castro & den Heyer, 2008
Dactyloscirus Berlese, 1916 (=Rosenhofia Oudemans, 1922)
Riscus den Heyer, 2006
Cunaxoidinae den Heyer, 1979
Cunaxoidini den Heyer, 1979
Bunaxella den Heyer & de Castro, 2009
Cunaxoides Baker & Hoffmann, 1948 (новое имя Eupalus Koch, 1838, преок. жуком Gistl, 1834, Coleoptera)
 (=Haleupalus Radford, 1950)
Dunaxeus den Heyer & de Castro, 2009
Funaxopsis den Heyer & de Castro, 2009
Qunaxella den Heyer & de Castro, 2009
Scutopalus den Heyer, 1980
Pulaeini den Heyer, 1980
Lupaeus de Castro & den Heyer, 2009
Neocunaxoides Smiley, 1975
Pulaeus den Heyer, 1980
?Denheyernaxoidinae Smiley, 1992
Denheyernaxoides Smiley, 1992
?Neobonzinae Smiley, 1992
Neobonzia Smiley, 1992
?Orangescirulinae Bü & Li, 1987
Orangescirula Bü & Li, 1987
?Paracunaxoidinae Smiley, 1992
Paracanaxoides Smiley, 1992
Scirulinae den Heyer
Scirula Berlese, 1887

Примечания

Литература 
 Den Heyer, J. 2011: The genus Coleobonzia declared synonymous with Neobonzia Smiley, 1992 (Bdelloidea: Cunaxidae: Coleoscirinae). Zootaxa, 2817: 59–62. Preview
 Den Heyer, J. 2011: Some statistics on the taxonomy of the family Cunaxidae (Acari: Prostigmata). In: De Moraes, G. J.; Proctor, H. (eds.) Acarology XIII: Proceedings of the International Congress. Zoosymposia, 6: 34–38. Preview PDF
 Smiley, R. L. 1992: The predatory mite family Cunaxidae (Acari) of the world with a new classification. Indira Publishing House, West Bloomfield, Michigan. ISBN 0930337107 ISBN 9780930337100 
 Wood, T. G. 1964: New records of terrestrial Prostigmata from New Zealand. New Zealand entomologist, 3(3): 39-40. PDF

Ссылки 
 Australian Faunal Directory: Bdellidae 
 Hallan Catalog: Bdellidae 
 Catalogue of Life : Cunaxidae 
 Fauna Europaea : Cunaxidae 

Тромбидиформные клещи
Семейства паукообразных